Небитдаг:

 Небитдаг — нефтяное месторождение в Туркмении.
 Небитдаг — туркменский нефтегазовый проект.